José Antonio Fernández Barriga puede referirse a:

 José Antonio Fernández (1965-), tenista chileno.
 José Antonio Fernández Carbajal (1954-), empresario mexicano.
 José Antonio Fernández Cornejo (1768-1850), político argentino.
 José Antonio Fernández Hurtado (1952-),  un religioso católico mexicano.
 José Antonio Fernández Ordóñez (1933-2000), ingeniero español.
 José Antonio Fernández Romero (1931-), doctor en Filosofía y Letras español.
 José Antonio Fernández Prieto (1950-), un botánico, ecólogo, pteridólogo, fitogeógrafo español.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 José Fernández 
 Fernández